Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda 1998 – 17. edycja turnieju żużlowego poświęconego pamięci polskiego żużlowca, Mieczysława Połukarda odbył się 29 marca 1998. Zwyciężył Tomasz Gollob.

Wyniki
29 marca 1998 (niedziela), Stadion Polonii Bydgoszcz
NCD: Piotr Protasiewicz – 61,45 w wyścigu 4
Sędzia: Marek Czernecki

Bieg po biegu 
[63,46] Bajerski, Kowalik, Jankowski, J. Gollob
[61,71] Sawina, T. Gollob, Ułamek, Walasek
[62,62] Dobrucki, Gomólski, Śledź, Dados
[61,45] Protasiewicz, Drabik, Świst, Krzyżaniak
[62,90] Sawina, Świst, Bajerski, Dados
[61,97] J. Gollob, Protasiewicz, Dobrucki, Ułamek
[63,56] Drabik, Kowalik, Walasek, Śledź
[63,10] T. Gollob, Gomólski, Jankowski, Krzyżaniak
[63,56] Ułamek, Bajerski, Śledź, Krzyżaniak
[63,13] J. Gollob, Sawina, Drabik, Gomólski
[62,25] T. Gollob, Protasiewicz, Kowalik, Dados
[63,72] Dobrucki, Jankowski, Świst, Walasek
[63,13] Protasiewicz, Walasek, Gomólski, Bajerski
[63,15] T. Gollob, J. Gollob, Świst, Śledź
[63,54] Krzyżaniak, Sawina, Kowalik, Dobrucki
[63,50] Ułamek, Drabik, Dados, Jankowski
[62,48] T. Gollob, Drabik, Dobrucki, Bajerski
[64,15] J. Gollob, Walasek, Dados, Krzyżaniak
[64,45] Ułamek, Gomólski, Świst, Kowalik
[64,15] Protasiewicz, Sawina, Jankowski, Śledź

Linki zewnętrzne 
 

1998
1998 w sporcie żużlowym
1998 w polskim sporcie